Ernesto di Wittelsbach può riferirsi a tre membri della casa bavarese:

Ernesto di Baviera-Monaco (1373-1438), figlio di Giovanni II di Baviera, duca di Baviera-Monaco dal 1397 al 1438
Ernesto di Baviera (1554-1612), figlio di Alberto V di Baviera, arcivescovo di Colonia dal 1583 al 1612
Ernesto di Baviera (1500-1560), figlio di Alberto IV di Baviera amministratore apostolico della diocesi di Passavia e dell'arcidiocesi di Salisburgo